Николай Львович Шаповалов (? — 15.11.1886 года, Москва) — российский издатель, юрист. Известен как издатель театрального журнала «Театральной Библиотеки»,

Биография 
окончил в 1851 г. со степенью кандидата прав курс юридического факультета Московского университета и затем служил в Московской дворцовой конторе. Умер в Москве 15-го ноября 1886 г. и похоронен на Ваганьковском кладбище.

Литература 
 Языков Д. Д. «Обзор жизни и трудов покойных русских писателей», вып. VI, 124—125; «Московские Ведомости», 1886 г., № 317, стр. 1;
 Мезиер А. «Русская словесность с XI по XIX ст. включ.», ч. II, стр. 265
Выпускники юридического факультета МГУ